Куропаткинский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в состав Остроленского сельского поселения.

Основан в 1903 году, название получил по фамилии генерала А. Н. Куропаткина.

География 
Расположен в северной части района, на берегу реки Гумбейки. Расстояние до районного центра, Фершампенуаз, 31 км.

Население

Историческое население 
В 1926 году 264 чел., в 1938 году 189 чел, в 1961 году 256 чел., в 1967 году 401 чел, в 1970 году 438 чел., в 1983 году 475 чел., в 1995 году 460 чел.

Улицы 
Горный переулок
Улица Мира
Нагорная улица
Нижний переулок
Речной переулок
Российская улица
Улица Труда
Школьный переулок

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района